Big Baldy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Baldy Mountain (Colorado)
 Big Baldy Mountain (Montana)

Siehe auch:
 Big Bald Mountain
 Big Baldy